In dieser alphabetisch geordneten Liste sind die Präsidenten des Regierungsrates des Kantons Zürich seit 1850 aufgelistet. Für die Zeit vor 1850 siehe Liste der Bürgermeister der Stadt Zürich.

B 
 Arthur Bachmann, 1972/73, 1978/79
 Konrad Bleuler-Hüni, 1895/96, 1902/03, 1909/10
 Ferdinand Brändli, 1874/75
 Robert Briner, 1939/40, 1945/46
 Ernst Brugger, 1964/65
 Urs Bürgi, 1968/69
 Ernst Buschor, 1997/98, 2002/03

C 
 Paul Corrodi, 1944/45

D 
 Verena Diener, 1999/00, 2006/07
 Jakob Dubs, 1855–60

E 
 Franz Egger, 1955/56, 1961/62, 1966/67
 Heinrich Ernst, 1901/02, 1908/09, 1915/16, 1919/20
 Alfred Escher, 1850–1855
 Johannes Eschmann, 1886/87, 1891/92

F 
 Dorothée Fierz, 2005/06
 Rita Fuhrer, 2000/01, 2007/08
 Jacqueline Fehr, 2021/22
 Mario Fehr, 2016/17

G 
 Alfred Gilgen, 1975/76, 1982/83, 1987/88, 1991/92
 Konrad Gisler, 1983/84	
 Johann Emanuel Grob, 1885/86, 1892/93, 1897/98
 Alois Günthard, 1969/70, 1976

H 
 Karl Hafner, 1934/35, 1938/39
 Adam Harter, 1881/82
 Walter Hauser, 1883/84, 1887/88
 Josef Henggeler, 1942/43, 1947/48
 Jakob Heusser, 1948/49, 1953/54, 1959/60
 Hans Hofmann, 1992/93, 1996/97
 Ernst Homberger, 1995/96
 Eric Honegger, 1993/94, 1998/99

J 
 Ruedi Jeker, 2004/05

K 
 Jakob Kägi, 1943/44, 1949/50
 Gustav Keller, 1914/15, 1918/19
 Heinrich Kern, 1900/01, 1907/08
 Walter König, 1957/58, 1962/63, 1967/68
 Hans Künzi, 1973/74, 1979/80, 1985/86, 1990/91

L 
 Hedi Lang, 1989/90, 1994/95
 Albert Locher, 1896/97, 1903/04, 1910/11
 Jakob Lutz, 1904/05, 1911/12

M 
 Rudolf Maurer, 1924/25, 1931/32, 1936/37
 Rudolf Meier, 1952/53, 1958/59, 1963/64, 1970/71
 Paul Ulrich Meierhans, 1954/55, 1960/61
 Heinrich Mousson, 1916/17, 1921/22, 1928/29
 Albert Mossdorf, 1971/72, 1976–1978

N 
 Heinrich Nägeli, 1889/90, 1893/94, 1898/99, 1905/06, 1912/13
 Ernst Nobs, 1940/41
 Markus Notter, 2001/02, 2008/2009

O 
 Fritz Ottiker, 1920/21, 1927/28

P 
 Johann Jakob Pfenninger, 1873/74, 1877/78
 Otto Pfister, 1933/34, 1937/38

S 
 Johann Jakob Scherer, 1869/70
 Johann Caspar Sieber, 1871/72, 1875/76
 Albert Sigrist, 1984/85
 Johann Jakob Spiller, 1882/83, 1888/89
 Silvia Steiner, 2020/21
 Johannes Stössel, 1880/81, 1884/85, 1890/91, 1894/95, 1899/1900, 1906/07, 1913/14
 Adolf Streuli, 1926/27, 1932/33
 Hans Streuli, 1941/42, 1946/47, 1951/52
 Rudolf Streuli, 1930/31, 1935/36
 Jakob Stucki, 1974/75, 1980/81, 1986/87
 Eduard Suter, 1867–1868

T 
 Ernst Tobler, 1922/23
 Johann Jakob Treichler, 1867–1868

V 
 Ernst Vaterlaus, 1950/51, 1956/57

W 
 Karl Felix Walder, 1878/79
 Emil Walter, 1925/26
 Oscar Wettstein, 1917/18, 1923/24, 1929/30
 Peter Wiederkehr, 1981/82, 1988/89

Z 
 Ulrich Zehnder, 1850–1866
 Gottlieb Ziegler, 1870/71, 1872/73, 1876/77
 Paul Carl Eduard Ziegler, 1861–1866
 Johann Kaspar Zollinger, 1879/80
 Robert Zumbühl, 1965/66

Siehe auch: Geschichte des Kantons Zürich, Liste der Regierungsräte des Kantons Zürich

Weblinks 
 Webseite des Regierungsrates

!Liste der Prasidenten des Regierungsrates des Kantons
Prasidenten des Regierungsrates des Kantons
!
!